Hirter ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Hirter (* 1948), Schweizer Politikwissenschaftler
 Johann Hirter (1855–1926), Schweizer Politiker (FDP)

Hirter ist die Bezeichnung von Produkten der Brauerei Hirt